Государственный гимн Туркменистана () — национальный гимн Туркменистана, является одним из главных официальных государственных символов страны, наряду с флагом и гербом. Мелодия гимна написана в 1997 году туркменским композитором Вели Мухатовым, слова принадлежат первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову. Гимн официально принят 27 сентября 1996 года.

История гимна Туркменистана 
До 1997 года в Туркменистане, получившем независимость в 1991 году, исполнялся гимн Туркменской ССР в версии без слов в качестве официального гимна. Новый гимн был утверждён 27 сентября 1996 года на заседании Халк Маслахаты в Байрамали. Гимн, известный по первой фразе припева «Великое создание Туркменбаши», действовал с 1997 года по 2008 год. В гимне слово «Туркменбаши» упоминалось три раза. В декабре 2008 года в СМИ стала появляться информация о внесении изменений в текст гимна Туркменистана с целью убрать упоминания о Сапармурате Ниязове (Туркменбаши). Решение изменить слова гимна было принято, по словам председателя Парламента Туркменистана Акджи Нурбердыевой после «многочисленных обращений от граждан страны» и «необходимостью соответствия гимна общепринятым международным стандартам». В 4-м выпуске «Ведомостей Меджлиса» за 2008 год был напечатан закон о новой версии гимна. С 2008 года действует новая версия гимна, не содержащая элементов культа личности Сапармурата Ниязова, слово «Туркменбаши» было заменено на «народ» () , также был убран один куплет и припев.

Использование гимна Туркменистана 
Порядок официального использования гимна Туркменистана изложен в Законе № 235-III, подписанном президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым от 5 декабря 2008 года. Исполнение гимна допускается в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом и с другими музыкальными инструментами. Во время звучания гимна допускается звуко- и видеозапись, а также использование средств теле- и радиотрансляции. Гимн обязательно должен звучать во время вступления в должность президента, при открытии и закрытии заседаний Меджлиса Туркменистана, при подъёме государственного флага, церемоний встреч и проводов посещающих Туркменистан с официальными визитами глав иностранных государств и правительств, во время проведения воинских ритуалов, при открытии и завершении торжеств, посвященных государственным праздникам Туркменистана, в момент начала и окончания работы государственных теле- и радиопрограмм, на мероприятиях, проводимых в Туркменистане на государственном уровне.

Текст

Текущие тексты песен с 2008 г.

Текст гимна на туркменском

Русский текст 
Жизнь отдать я готов за родимый очаг, —
Духом предков отважных славны сыны,
Земля моя свята. В мире реет мой флаг —
Символ великой нейтральной страны!

Великая, навеки созданная народом
Держава родная, суверенный край,
Туркменистан — светоч и песня души,
Во веки веков ты живи, процветай!

Един мой народ, и по жилам племён
Течёт предков кровь — нетленная весть,
Не страшны нам бури, невзгоды времён,
Сохраним и умножим славу и честь!

Великая, навеки созданная народом
Держава родная, суверенный край,
Туркменистан — светоч и песня души,
Во веки веков ты живи, процветай!

Прежний текст гимна

На туркменском

На русском 
Великое создание Туркменбаши,
Держава родная, суверенный край,
Туркменистан – светоч и песня души,
Во веки веков ты живи, процветай!

Жизнь отдать я готов за родимый очаг, —
Духом предков отважных славны сыны,
Земля моя свята. В мире реет мой флаг —
Символ великой нейтральной страны!

Великое создание Туркменбаши,
Держава родная, суверенный край,
Туркменистан – светоч и песня души,
Во веки веков ты живи, процветай!

Един мой народ, и по жилам племён
Течёт предков кровь – нетленная весть,
Не страшны нам бури, невзгоды времён,
Сохраним и умножим славу и честь!

Великое создание Туркменбаши,
Держава родная, суверенный край,
Туркменистан– светоч и песня души,
Во веки веков ты живи, процветай!

И горы, и реки, и степная краса —
Любовь и судьба, откровение моё,
За злой взгляд на тебя, да ослепнут глаза,
Родина – предков и продолжение моё!

Примечания

Ссылки 
 Государственные символы на сайте Посольства Туркменистана в России
 Аудиофайлы и тексты современного гимна Туркменистана, старой версии гимна «Великое создание Туркменбаши» и гимна Туркменской ССР
 MIDI-версия Туркменского гимна

Туркмения
Государственные символы Туркменистана
Песни 1997 года